Басиль — арабское имя и фамилия. Известные носители:

 Басиль, Джебран (род. 1970) — ливанский государственный и политический деятель.
 Бассиль, Рай (род. 1988) — ливанская спортсменка.

См. также 
 Василий (значения)